Ка́рвинг — от , что означает резать, вырезать.

 Карвинг — искусство вырезания по фруктам и овощам.
 Карвинг — техника прохождения поворотов на горных лыжах и сноуборде (резаный поворот).
 Карвинг — в парикмахерском искусстве долговременная завивка.
 Карвинг — художественная обработка кожи.
 Карвинг — художественная резьба по дереву при помощи цепных пил. Один из видов деревянного зодчества.
 Карвинг — художественная резьба по камню.
 Карвинг — художественная резьба по кости.

См. также 

 Резьба (значения)